William Ellery Channing (1780–1842) – amerykański kaznodzieja
 William Ellery Channing (1818–1901) – amerykański poeta